Флаг И́вдельского городского округа является официальным символом муниципального образования Ивдельский городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 26 апреля 2004 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3357.

Флаг составлен на основании герба Ивдельского городского округа, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, социально-экономические и иные местные традиции.

Описание 
«Полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края орнаментальную полосу в 1/8 полотнища, составленную из голубых и белых треугольников; вдоль нижнего — такую же полосу из жёлтых и голубых треугольников; и посередине — жёлтую восьмиконечную звезду в окружении белых горностаевых хвостов в геральдической стилизации. Оборотная сторона зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Синий цвет полотнища и белые треугольники символизируют собой северное положение городского округа (северное сияние, заснеженные ели и т. д.).

Жёлтые треугольники и звезда служат знаком развитой добычи золота и богатства недр, а горностаевые хвосты — богатство животного мира и природную чистоту. Их центростремительное расположение — знак активного развития округа.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд